Call Me Crazy — седьмой студийный альбом американской кантри-певицы Ли Энн Вомак. Диск вышел 21 октября 2008 года на лейбле MCA Nashville. Продюсером был Тони Браун.

Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории лучший кантри-альбом на 52-й церемонии.

Об альбоме 
Альбом продюсировал Тони Браун. На одном треке, «The Bees», бэк-вокал был от Keith Urban, а песня «Everything but Quits» запсиана дуэтом с George Strait<ref name="cmtinterview">{{cite web|url=http://www.cmt.com/news/country-music/1597683/lee-ann-womack-is-still-crazy-after-all-these-years.jhtml|title=Lee Ann Womack Is Still Crazy After All These Years|last=Shelburne|first=Craig|publisher=CMT.com|accessdate=2008-11-24|archive-date=2008-10-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20081027091823/http://www.cmt.com/news/country-music/1597683/lee-ann-womack-is-still-crazy-after-all-these-years.jhtml|deadlink=no}}</ref>.

Альбом дебютировал на позиции № 23 в американском хит-параде Billboard 200 и на № 4 в кантри-чарте Country Albums.

 Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Norfolk Daily News, Newsday, Billboard, Performing Songwriter, The Philadelphia Inquirer, PopMatters, No Depression, Fort Worth Star-Telegram, Arizona Daily Star, Nashville Scene, The Village Voice, AllMusic, Boston Globe, Slant Magazine, Entertainment Weekly, Hartford Courant, Roughstock, About.com, 411 Mania, Rolling Stone, Country Universe, ACountry, USA Today''.

Награды и номинации

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lee Ann Womack — Last Call (Official Video)

Альбомы США
Кантри-альбомы